Jennifer Affleck ist der Name folgender Personen:

 Jennifer Affleck, zeitweiliger Name von Jennifer Garner (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Lynn Affleck, bürgerlicher Name von Jennifer Lopez (1969), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin